Колесо смерті (засіб страти) 
 Колесо смерті (цирковий номер)